

Patronyme 

 Taikichi Irie, (1905-1992), photographe japonais
 Toshio Irie, (1911-1974), nageur japonais
 Ryōsuke Irie, (1990-), nageur japonais
Sena Irie (2000-), boxeuse japonaise